«Пала́ч» — российский десятисерийный детективный телесериал Вячеслава Никифорова, снятый в 2014 году на основе истории разоблачения Антонины Макаровой — палача Локотской республики, которая во время Великой Отечественной войны, будучи на службе у немецких оккупационных властей, расстреляла более 1500 человек.

Картина является вольным продолжением сериала «Мосгаз» и вторым по счёту в серии детективных телесериалов о следователе Черкасове. Следующий — третий — фильм серии — «Паук».

Сериал был снят весной 2014 года, съёмки в основном проходили в Ярославле, причём к работе активно привлекались местные жители и жители близлежащих городов — Рыбинска, Ростова, Мышкина, Углича. Сцены немецкой оккупации снимались в посёлке Старожилово Рязанской области, на местном конезаводе.

Сюжет 
В 1965 году, во время празднования Дня Победы, на окраине Москвы жестоко убит семнадцатилетний выпускник школы Петя Яковлев — убийца простреливает ему оба глаза. Подозрение падает на друга убитого, Лёньку Пономарёва, с которым они спорили за внимание Вики Лопатиной. Опытного оперативника МУРа Ивана Черкасова настораживает особая жестокость преступления и серия убийств, последовавших за ним. Кроме того, он узнаёт, что Петя готовил сюрприз для своей тёти Раисы Ивановны, бывшей партизанки, уважаемой фронтовички, написав о ней к празднику в газете «Комсомольская правда» статью «Они сражались за Родину». Для этого он готовил материалы о её героическом прошлом, искал её бывших сослуживцев — ветеранов войны, снимал их на кинокамеру, из чего Черкасов делает вывод, что следы преступления нужно искать в военном прошлом. А военные преступления не имеют срока давности…

Простреленные глаза жертв заставляют Черкасова вспомнить дело «Тоньки-пулемётчицы», Антонины Малышкиной — советской девушки, которая во время Великой Отечественной войны, в свои неполные двадцать лет, работала на оккупированной территории у немцев палачом и по приказу оккупационных властей проводила массовые расстрелы из пулемёта пленных партизан и мирных жителей. Её лица никто не видел, потому что во время своих жестоких расправ она всегда надевала детскую карнавальную маску. После казней «Тонька» добивала своих жертв, простреливая им глаза из пистолета, боясь, что в глазах убитых останется её лицо. Увидеть её настоящее лицо было равнозначно смерти. Приговоры жертвам она приводила в исполнение в состоянии опьянения, после чего допивала начатую бутылку самогона. Наутро после своих зверств появлялась уже без садистской маски и спокойно жила среди мирных жителей, поэтому свидетелей её преступлений практически не было.

В процессе запутанного и сложного расследования зверских преступлений таинственного убийцы следователям МУРа придётся нелегко. В их распоряжении — лишь косвенные улики и показания немногочисленных выживших свидетелей.

Основной сюжет фильма периодически прерывается интерлюдиями, показывающими, как тётя Пети, Раиса, во время войны попала в окружение к немцам — как раз туда, где вершила свои казни «Тонька-пулемётчица».

В ролях 
 Виктория Толстоганова — Раиса Ивановна Сафонова (по мужу — Яковлева)
 Юлия Пересильд — псевдо - Нина Кривовяз 
 Андрей Смоляков — начальник отдела МУРа майор Иван Петрович Черкасов
 Марина Александрова — эксперт-криминалист МУРа лейтенант Софья Борисовна Тимофеева
 Алексей Бардуков — оперативник МУРа старший лейтенант Алексей Гаркуша
 Юрий Тарасов — сотрудник МУРа майор Никита Васильевич Пожидаев
 Вадим Андреев — полковник милиции Фёдор Григорьевич Саблин, начальник МУРа
 Луиза Мосендз — эксперт Зинаида Васильевна Кац
 Василий Слюсаренко — майор милиции Степан Зинчук
 Виталий Кищенко — Егор Афанасьевич Кривовяз, «вертухай»
 Елена Антипова — Ксения, соседка Кривовяза
 Анатолий Журавлёв — Сергей Борисович Яковлев, муж Раисы
 Алёна Константинова — Светлана Яковлева, дочь Сергея и Раисы
 Станислав Беляев — Николай Аверин, муж Светланы
 Людмила Полякова — Наталья Фёдоровна Яковлева, свекровь Раисы, мать Сергея
 Владимир Юматов — журналист Григорий Михайлович Чудовский
 Мария Андреева — журналистка Оксана Демидова
 Филипп Гуревич — оперативник-стажёр МУРа младший лейтенант милиции Василий Иванович Иванцов
 Даниэла Стоянович — Маргарита Семёновна Карпухина
 Денис Бургазлиев — Олег Дмитриевич Карпухин, бывший муж Маргариты и отец Славика
 Александр Дробитько — Слава Карпухин
 Вероника Вернадская — Вика Лопатина
 Елена Семёнова-Хмурова — мать Вики
 Вероника Лысакова — Лариса Муравьёва, подруга Вики
 Светлана Ходченкова — Ирина Викторовна Лаврова
 Юрий Чурсин — Станислав Петрович Шелест, художник
 Роман Стабуров — Любомир Васильевич Шатунов, заведующий клубом
 Алефтина Евдокимова — Кира Ильинична, мать первой жены Черкасова
 Анвар Халилулаев — Пётр Яковлев, племянник Сергея
 Иван Суханов — Лёня Пономарёв
 Александр Наумов — Виктор Павлович Пономарёв, капитан милиции, начальник районного отдела
 Ёла Санько — Полина, бывшая заключённая
 Анатолий Просалов — Даниил Лебедев, первая любовь Раисы
 Татьяна Жукова-Киртбая — мать Даниила
 Виталий Зикора — Матвей Ефимович Лошкарь («Барсук»), командир партизанского отряда
 Анастасия Дубровская — Аля, дочь Лошкаря
 Александр Макогон — адвокат Игорь
 Алексей Дмитриев — Тимофей, лагерный санитар
 Руслан Ягудин — Фёдор (прототип — Николай Федчук)
 Алексей Литвиненко — сын Фёдора
 Борис Полунин — капитан, тюремный исполнитель смертного приговора Антонине
 Василий Сахновский — Леонид Брежнев, Первый секретарь ЦК КПСС (озвучивание Сергей Шакуров)
 Денис Варёнов — секретарь Брежнева
 Анатолий Калмыков — полицай Григорий Павлович Дыбенко
 Игорь Филиппов — Александр Иванович Юдин, генерал-майор КГБ
 Алексей Ярмилко — мужчина-свидетель с собакой
 Юрий Нифонтов — Захар Тихонович Сухоножко (Федоткин), лагерный врач
 Константин Тополага — Евгений, капитан милиции в Красноярске, приятель Черкасова
 Игорь Волков — Анатолий Затевахин, секретарь парткома леспромхоза в Красноярске, бывший капитан МГБ
 Анастасия Фурса — Настя, сотрудница архива
 Михаил Левченко — Иван Иванович Петров, председатель колхоза
 Сергей Холмогоров — охранник в лагере, приятель Кривовяза
 Людмила Соловьёва — мать Гаркуши
 Вера Смолина — Маша
 Иван Волков — Кирилл Протасов, майор КГБ
 Юлия Куварзина — Елизавета Викторовна, соседка Яковлевых
 Галина Стаханова — тётка Антонины
 Татьяна Пискарёва — соседка бабушки Раисы
 Анастасия Шалонько — Валя, подруга Славика
 Денис Курочка — Алик Фатьянов, фотограф-криминалист
 Николай Кудымов — животновод
 Татьяна Исаева — почтальон
 Владимир Майзингер — директор школы
 Альфред Радке — немецкий офицер
 Андреас Хельги Шмид — немецкий офицер, который вручил Антонине пистолет
 Феликс Шультесс — немецкий офицер, который был любовником Раисы
 Маттиас Винтцер — немецкий офицер, с которым танцует Раиса

Награды 
 В 2016 году сериал получил 3 премии «Золотой орёл» в номинациях «Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)», «Лучшая мужская роль на телевидении» (Андрей Смоляков) и «Лучшая женская роль на телевидении» (Виктория Толстоганова).

Примечания

Ссылки 
 
 Телесериал «Палач»: Премьера 11 января 2015 года // Первый канал. — Раздел «Триллеры».
 
 Костомарова Е. Новый сериал «Палач» на Первом: По следам Тоньки-пулемётчицы // Аргументы и факты. — 2015. — 12 января.

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2015 году
Телесериалы России, завершённые в 2015 году
Детективные телесериалы России
Драматические телесериалы России
Мелодраматические телесериалы России
Телесериалы-сиквелы
Телесериалы о майоре Черкасове
Телесериалы о милиционерах
Телесериалы о Великой Отечественной войне
Телесериалы Первого канала
Телесериалы телеканала Победа
Телесериалы, снятые при участии студии «Мосфильм»
Фильмы о реальных серийных убийцах
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Москве
Телесериалы на русском языке
Телесериалы ГК «Красный квадрат»